«Большая Волга» — тип речных сухогрузных теплоходов грузоподъёмностью 2000 тонн, мощностью 574, 588 или 772 кВт, строившихся на заводе Красное Сормово в Горьком и на ССРЗ в Сталинграде (в настоящее время оба города переименованы) в СССР в 1948—1956 годах, известный также как проект 11, получивший своё дальнейшее развитие в проекте 576 Шестая Пятилетка.

«Большая Волга» явилась самой успешной и массовой серией судов такого класса в СССР. Судам присваивались названия городов и республик Страны Советов.

История 
Строительство судов проекта 11 «Большая Волга» велось с 1948 по 1956 годы на волжских судостроительных заводах в Горьком и Сталинграде. Всего за указанный период было построено 120—130 речных сухогрузных теплоходов этого проекта. Суда предназначались для транспортировки насыпных, навалочных, тарно-штучных грузов, угля, щебёнки, песка и гравия, бумаги в рулонах, древесины в брёвнах. В ходе эксплуатации выявлялись недостатки и дополнительные возможности. Так на одних судах устанавливались носовые упоры, с помощью которых они могли толкать баржевые секции, на других снимались крышки люков для облегчения разгрузочных работ при перевозке насыпных грузов. Большинство судов было модернизированы с заменой ходовой рубки. В 1990-е годы несколько судов подверглись реконструкции, и им был присвоен класс «М» для выхода в море. Суда поставлялись в два пароходства: Волжское и Волго-Донское пароходство. Суда типов «Большая Волга» и её модернизированный вариант «Шестая Пятилетка» и в 2000-е годы являлись основным перевозчиком грузов в Волжском бассейне.

Список судов

Дополнительная информация 
Список судов проекта неполный по причине потери блока информации после распада Советского Союза:

См. также 
 Сухогрузный теплоход 19620
 Сухогрузы типа С-3
 Volgo-Balt 199

Примечания

Ссылки 
 Описание проекта и полный список судов типа Большая Волга
 Волгоградский судостроительный завод

Суда России
Суда СССР
Теплоходы
Речные сухогрузные суда